Дмитрий Маркович Синенков (02.1917, Смоленская область — 14.05.1944, Ивано-Франковская область) — командир 4-го дивизиона 18-й гвардейской миномётной бригады гвардии майор. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в феврале 1917 года в селе Уварово ныне Ельнинского района Смоленской области. Окончил семь классов Коробецкой средней школы, затем Ельнинский сельскохозяйственный техникум.

В 1938 году был призван в Красную Армию и направлен в военное училище. В 1940 году окончил Тбилисское горноартиллерийское училище.

С июля 1941 лейтенант Синенков участвовал в боях Великой Отечественной войны. Воевал на Северо-Западном, Донском, Брянском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. С декабря 1942 года гвардии майор Синенков командовал дивизионом гвардейских миномётов — «катюш». В боях показал себя опытным и бесстрашным офицером, способным выполнить любое задание командования. В 1943 году вступил в ВКП(б). Дивизион под его командованием защищал Сталинград, участвовал в форсировании Днепра, освобождал Киев, громил захватчиков на Правобережной Украине. Особо отличился в январе — феврале 1944 года в ходе разгрома Корсунь-Шевченковской группировки врага.

9 января 1944 года в бою за деревню Бурновцы, превращённую врагом в мощный узел сопротивления, в результате меткого залпа всех установок дивизиона были накрыты пять дотов, четыре пулемётные точки и убито более 70 солдат и офицеров. Пехота без потерь овладела населённым пунктом.

15 января в районе деревни Стетковцы, при отражении контратаки врага, 4-й дивизион вновь отличился. Ракетчики успели развернуть свои «катюши» в непосредственной близости от передовой, но были обнаружены противником. В минуты смертельной опасности, когда от прямого попадания или близкого разрыва снаряда реактивные установки могли взлететь на воздух, командир находился среди личного состава. Готовый к залпу дивизион, будучи под огнём противника, выждал, когда танки выдвинутся в сектор огня, и дал залп. Три «тигра» и четыре средних танка были подожжены, остальные повернули обратно. Следом за ними бежали поредевшие подразделения автоматчиков. Вражеская контратака была сорвана.

15 февраля 1944 года дивизион Синенкова был переброшен в район города Корсунь-Шевченковский. В районе деревни Чесновки враг сосредоточил до полка пехоты, 30 орудий и более 20 танков, готовя прорыв кольца окружения. После залпа дивизиона гвардейских миномётов на поле боя осталось девять танков и более сотни убитых. Уцелевшие солдаты и офицеры сложили оружие и сдались в плен.

Так же грамотно и умело действовал в гвардии майор Синенков и марте 1944 года в ходе Проскуровско-Черновицкой операции. В мае 1944 года сражался в предгорьях Карпат. 14 мая 1944 года на колонну дивизиона, двигавшуюся по просёлочной дороге к фронту, налетели вражеские бомбардировщики. Сражённый осколком бомбы, гвардии майор Синенков погиб на боевом посту.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору Синенкову Дмитрию Марковичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалью.

Похоронен в братской могиле на площади Героев в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины.

В селе Чесновка Лысянского района Черкасской области на месте подвига Героя установлена мемориальная доска. Его именем названа улица в городе Ельня Смоленской области.

Литература

Ссылки 

Выпускники Тбилисского высшего артиллерийского командного училища
Похороненные в Коломые
Командиры дивизионов в Великой Отечественной войне